Djavadi ist der Familienname folgender Personen:

 Asita Djavadi (* 1971), deutsche Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Komponistin
 Négar Djavadi (* 1969), französische Schriftstellerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Djawadi